Mielga puede referirse a:
El nombre común del pez Squalus acanthias.
El nombre común de la planta Medicago sativa.
El nombre común de la planta Medicago lupulina.
El nombre común de la planta Medicago minima.